Latouchia är ett släkte av spindlar. Latouchia ingår i familjen Ctenizidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Latouchia